Slovo Landtag (něm. zemský sněm) má více významů:
 Landtag (Německo) – parlament německé spolkové země
 Landtag (Rakousko) – parlament rakouské spolkové země
 Landtag (Lichtenštejnsko) – parlament Lichtenštejnského knížectví

Německá slova a fráze